Lumen Per Watt – Unità di misura per l'indicazione dell'efficienza luminosa di una sorgente di luce.
 LPW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Little Port Walter (Alaska) (Stati Uniti)